Lake Mills peut faire référence à :

Toponyme 
 Lake Mills, une ville, du comté de Winnebago en Iowa, aux États-Unis.
 Lake Mills, une ville du comté de Jefferson (Wisconsin).

Autre 
 , un réservoir dans le parc national Olympique, État de Washington.

Homonymie de toponyme